Владислав II Изгнаник (; 1105 – 30. мај 1159) је био велики војвода Пољске и војвода Шлеске од 1138. до 1146. Он је био оснивач линије Шлеских Пјастова. Отац Болеслав III Пјаст му је доделио Шлезију. После очеве смрти га је наследио и тако је добио Краков. Владао је с титулом војводе (кнеза). Дао је велике привилегије племићима и тиме ослабио централну власт. Борио се око престола с браћом, а у том је имао подршку Светог римског царства. Његов брат Болеслав IV Пјаст је 1146. освојио Краков. Немци су успели да Владиславу поврате Шлезију.

Породично стабло 

Рођени 1105.
Умрли 1159.
Пјастови
Пољски владари
Војводе Шлеске